Bruno de Finetti – matematico, statistico e accademico italiano
 Gino de Finetti – pittore, illustratore e grafico italiano
 Giuseppe de Finetti – architetto e urbanista italiano